Louis Mountbatten, 1. markiz Milford Haven (1854–1921) – brytyjski arystokrata i admirał floty
 Louis Mountbatten, 1. hrabia Mountbatten of Burma (1900–1979) – brytyjski polityk i wojskowy, admirał floty, ostatni wicekról Indii i przedostatni gubernator generalny Indii